Mirošov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Mirošov (okres Jihlava)
 Mirošov (okres Rokycany)
 Mirošov (okres Žďár nad Sázavou)